Žilje, ob Krki, nem. Sillebrücke, naselje karantanskega izvora v današnji južnokoroški tržni občini Štalenska gora na levem bregu reke Krke.

Sklici

Naselja v Zvezni deželi Koroška